Santa Inês (Bahia), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Bahia
Santa Inês (Maranhão), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Maranhão
Santa Inês (Paraíba), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraíba 
Santa Inês (Paraná), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraná
Santa Inês (schapenras), Braziliaans schapenras